Il singolare  del Città di Caltanissetta 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Gianluca Naso era il detentore del titolo, ma ha perso al 1º turno contro Alexander Flock.

Jesse Huta Galung ha battuto in finale Thiemo de Bakker 6–2, 6–3.

Teste di serie

  Adrian Mannarino (secondo turno)
  Tomas Tenconi (primo turno)
  Xavier Malisse (semifinali)
  Jurij Ščukin (primo turno)

 Kristian Pless (primo turno)
 Jesse Huta Galung (campione)
 Éric Prodon (primo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Città di Caltanissetta 2009